Rudeni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Rudeni (Șuici), Dorf im Kreis Argeș
 Rudeni (Mihăești), Dorf im Kreis Argeș
 Rudeni (Ilfov), Dorf im Kreis Ilfov